Conches ist der Name folgender Orte und Kantone:

 Conches-en-Ouche, französische Gemeinde im Département Eure
 Conches-sur-Gondoire, französische Gemeinde im Departement Seine-et-Marne
 Conches GE, Quartier in der Gemeinde Chêne-Bougeries in der Nähe von Genf, Schweiz
 der französischsprachige Name des Bezirks Goms, Oberwallis, Schweiz
 Kanton Conches-en-Ouche im französischen Département Eure

Conches ist der Familienname folgender Personen:
 ein Geschlecht der Normandie im Mittelalter, benannt nach dem Ort Conches-en-Ouche
 Guillaume de Conches, auch William oder Wilhelm, (* um 1090, † nach 1154), Philosoph

Siehe auch:
 Conche